Sidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sidtjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Sidtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (7,3 ha)
Sidtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,94 ha)
Sidtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn